Ла Сидра има више значења:

 Ла Сидра (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Сидра (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Сидра (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сидра (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Сидра (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сидра (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Сидра (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сидра (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сидра (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сидра (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сидра (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сидра (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сидра (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сидра (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сидра (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сидра (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сидра (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сидра (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сидра (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сидра (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сидра (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Сидра (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Сидра (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Сидра (Сан Мигел Панистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Сидра (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сидра (Азакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Сидра (Теночтитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику